Adolfshöhe steht für:
 Adolphshöhe (Wallerfangen), eine Anhöhe mit einem denkmalgeschützten Ensemble in Wallerfangen
 Adolfshöhe (Wiesbaden), eine Anhöhe und ein Stadtviertel in Wiesbaden-Biebrich
 Adolfshöhe (Fürstenwalde/Spree), eine Anhöhe bei Fürstenwalde/Spree